Der Begriff European Tour bezeichnet:

 die European Darts Tour, Reihe von Dartturnieren der Professional Darts Corporation
 die PGA European Tour, Tournee für professionelle Golfer